Березники — село Собинского района Владимирской области, административный центр муниципального образования Березниковское сельское поселение.

География 
Расположено примерно в 33 км к юго западу от Владимира в верховьях реки Тоймига, в 15 км южнее райцентра Собинка, высота над уровнем моря 144 м. Недалеко протекает река Клязьма, на территории села находится большой пруд и несколько меньших. Один из прудов выкопан на месте памятного места с памятником фронтовикам убитым немецкофашистскими полицаями.
Географически относится к Азии (восточнее 40го градуса восточной долготы).

История 
Местность вокруг Березников называлась в старинных актах «Славецкой волостью». В начале XVII века на Георгиевском погосте, располагавшемся тогда в 1 версте от Березников, уже находилась церковь во имя святого великомученика Георгия, которая и была занесена в патриаршие окладные книги. В середине XVIII столетия вместо неё была построена каменная церковь также во имя святого великомученика Георгия. В этой церкви сначала был устроен только один престол, но в 1781-88 годах на средства князя А.П. Голицына в трапезе был устроен другой престол во имя святой великомученицы Параскевы. В приходе в это время числилось 350 дворов. В 1838 году трапеза была расширена и в ней устроен другой придел во имя святого пророка Илии. В 1856-59 годах перестроен был и главный храм. В погосте имелась земская народная школа, учащихся в 1896 году было 106.

В конце XIX — начале XX века село являлось центром Березниковской волости Судогодского уезда, с 1926 года — в составе Собинской волости Владимирского уезда. В 1859 году в деревне числилось 46 дворов, в 1905 году — 115 дворов, в 1926 году — 115 хозяйств, начальная школа, почта и амбулатория.

С 1929 года село являлось центром Березниковского сельсовета Собинского района, с 2005 года — Березниковское сельское поселение.

В 1965 году к Березникам присоединены упразднённые деревня Готовкино и село Халтурка.

Население

Инфраструктура 
В селе 3 магазина, детский сад «Аленушка», администрация, сельский Дом Культуры (несколько раз уже менявший свои географические координаты), почта, мебельная фабрика, две мачты сотовой телефонной связи, село электрифицировано ещё в советское время, также стационарная телефония проведена в село в советское время, магистральный газопровод проходит в 18-ти километрах севернее. Школа в селе была открыта в 1902 году, как Крестовоздвиженское начальное училище и действует до сих пор. Больница была закрыта в конце 1990-х годов, а также баня и столовая. Коровники и свинарники окончательно уничтожены в 2014 году. Склады горюче смазочных материалов и минеральных удобрений уничтожены ранее. Сельхозтехника разграблена. Питьевое водоснабжение отсутствует, колодцы с технической водой уничтожены предыдущими властями. В 80-х годах двадцатого века заасфальтирована автомобильная дорога Собинка<=>Березники. Автодорога Березники-Бакшеево-Шатура не имеет покрытия. Ведутся работы по варварской вырубке леса и вывозу торфа из окрестностей села Березники.

Русская православная церковь 
Георгиевская церковь XIX века, построена в 1898 году.. Служба в храме возобновлена в начале 1990-х годов. Ценности изъяты и вывезены в Суздаль.
Трупы хранителей икон закопаны в землю., частенько заглядывали без приглашения некие "страхователи", отказавшимся от вымогательств сжигали избы, рушили общеопасным способом кирпичные печи, похищали дрова. Каратели полицаи Ветеранов Великой Отечественной Войны перед смертью пытали.

Примечания

Ссылки 
 Березники на сайте Владимирской области
 Березники (Владимирская обл.) на карте Московской обл.
 
 Березниковский Дом культуры

Населённые пункты Собинского района